Isozaki ist der Familienname folgender Personen:

 Arata Isozaki (1931–2022), japanischer Architekt
 Keita Isozaki (* 1980), japanischer Fußballspieler
 Ken’ichirō Isozaki (* 1965), japanischer Schriftsteller